Бен Бёртт (, род. ) — звуковой дизайнер, сценарист, режиссёр, монтажер и звуковой актёр. Работал в качестве звукового дизайнера над различными фильмами, в том числе над серией фильмов «Звёздные войны», серией фильмов о приключениях Индианы Джонса, фильмами «Вторжение похитителей тел» (1978), «Инопланетянин» (1982), а также «ВАЛЛ-И» (2008).

Знаменит, в первую очередь, как создатель многих культовых для поклонников звуковых эффектов для серии фильмов «Звёздные войны», включая «голос» робота R2-D2, выстрелы бластеров и характерное дыхание Дарта Вейдера. Ещё одной знаковой работой стало озвучивание робота ВАЛЛ-И из одноимённого мультфильма студии Pixar (2008 год). Обладатель четырёх премий «Оскар».

Жизнь и карьера 
Родился в Джеймсвилле, штат Нью-Йорк. Окончил Аллегейни-колледж в Мидвилле, а затем — Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, где получил степень магистра в области кинопроизводства.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Заметки

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Ноттингемской средней школы (Сиракузы, Нью-Йорк)
Выпускники Аллегейни-колледжа
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты премии BAFTA